Авиация ВМС Франции или Морская авиация Франции () — одна из четырёх основных составляющих Военно-морских сил Франции. Состоит из базовой авиации и палубной авиации. По состоянию на 2013 год ВМС Франции имеют в своём составе один авианосец Р 91 «Шарль де Голль», на борту которого базируются 35 самолётов и 5 вертолётов. Кроме того, один или два палубных вертолёта различного назначения также имеют на борту фрегаты ВМС Франции.

Базовая авиация ВМС Франции для своего базирования использует пять авиабаз в метрополии и одну авиабазу в заморском департаменте Новая Каледония. Базовая авиация ВМС Франции применяется для различных целей, основными из которых являются воздушное наблюдение и морское патрулирование, а также поиск и спасение на море.

Эскадрильи 

Авиация дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО)
 4-я эскадрилья ДРЛО (Flottille 4F)
Многоцелевая авиация 
 11-я истребительная эскадрилья (Flottille 11F)
 12-я истребительная эскадрилья (Flottille 12F)
 17-я истребительная эскадрилья (Flottille 17F)
Противолодочная авиация 
 21-я противолодочная эскадрилья (Flottille 21F)
 23-я противолодочная эскадрилья (Flottille 23F)
 24-я противолодочная эскадрилья (Flottille 24F)
 25-я противолодочная эскадрилья (Flottille 25F)
 34-я противолодочная эскадрилья (Flottille 34F)
Военно-транспортная авиация
 28-я военно-транспортная эскадрилья (Flottille 28F)
Вспомогательная авиация
 35-я спасательная эскадрилья (Flottille 35F) 
 36-я эскадрилья береговой охраны (Flottille 36F)

Учебные эскадрильи 
 10-я эскадрилья (авиаприёмки) (Escadrille 10S)
 22-я эскадрилья (вертолётная)  (Escadrille 22S)
 50-я эскадрилья (Escadrille 50S)
 57-я эскадрилья (Escadrille 57S)

Аэродромы 
  (Йер)
  (Ландивизьо)
  (Плёмёр)
  (Пульмик в )
  (Ним)
  (Нумеа, Новая Каледония)

Центры морской авиации 
 Дюни-Ле Бурже (, ), закрыт 30 июня 2011 года.

Авиатехника

Вооружение и военная техника 

Национальный военно-промышленный комплекс Франции практически полностью удовлетворяет все потребности авиации ВМС. Закупки авиатехники за рубежом довольно редки.

Данные о технике и вооружении авиации ВМС Франции взяты со страницы журнала Aviation Week & Space Technology. Данные на 2009 год.

Опознавательные знаки авиации ВМС Франции 
Кроме стандартных опознавательных знаков, самолёты и вертолёты Авиации ВМС Франции имеют надпись MARINE, что в переводе с французского языка может означать как Военно-морские силы, так и Военно-морской флот.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница морской авиации Франции 
 Неофициальная страница Авиации ВМС Франции 
 Авиация ВМС Франции на странице Netmarine.net

См. также 

 Военно-воздушные силы Франции

Военно-морские силы Франции
Франция